Pieter Huys, un peintre et graveur de la période Renaissance aux Pays-Bas espagnols (env. 1519 – env. 1581-1584).
 Pieter Huys un avocat, éditeur et auteur à Bruges (1947 - 2009).